Praias
 Praia do Saí - Mangaratiba, Rio de Janeiro.
Barra do Saí - São Sebastião, São Paulo.
Barra do Saí - Aracruz, Espírito Santo.

 Šahy - município da Eslováquia